Ryang Yong-Gi (Tadaoka, 7 de janeiro de 1982) é um futebolista profissional norte-coreano que atua como meia. Atualmente joga pelo Vegalta Sendai.

Carreira 
Ryang Yong-Gi representou a Seleção Norte-Coreana de Futebol na Copa da Ásia de 2011 e 2015.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Norte
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Norte-Coreana de Futebol